Le nom Jean Roger peut faire référence à :

 Jean Roger (1831-1907), homme politique français ;
 Jean Roger (1909-1996), paléontologue français ;
 Jean Roger (1923-2011), homme politique français.
 Jean Roger (1981-...), géophysicien marin et naturaliste français.